Елмо има више значења:
 Елмо (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Елмо (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Елмо (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Елмо (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Елмо (Гросето), је насеље у Италији у округу Гросето, региону Тоскана